John Alieu Carew (Lørenskog, Akershus, Norvégia, 1979. szeptember 5. –) gambiai származású norvég labdarúgó. Édesapja gambiai, édesanyja norvég.

Válogatott

Góljai a válogatottban

Statisztika

Kitüntetések

Klub
Vålerenga
Norvég kupa: 1997

Rosenborg
Norvég bajnok: 1999
Norvég kupa: 1999

Valencia
Spanyol bajnok: 2001–02 
Spanyol szuperkupa ezüstérem: 2002 
UEFA-bajnokok ligája ezüstérem: 2001–02

Lyon
Francia bajnok: 2005–06
Francia szuperkupa: 2005, 2006

Aston Villa
Angol ligakupa ezüstérem: 2009–10

Stoke City
Angol kupa ezüstérmes: 2010–11

Jegyzetek

Külső hivatkozások 

BBC News - Carew-t hazaküldték

Norvég labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Valencia labdarúgói
Az AS Roma labdarúgói
A Beşiktaş labdarúgói
Az Olympique Lyonnais labdarúgói
Az Aston Villa labdarúgói
A 2000-es Európa-bajnokság labdarúgói
1979-ben született személyek
Élő személyek